Zärtlichkeit ist die Bezeichnung für:
 Zärtlichkeit, Ausdruck des Gefühls der Zuneigung
 Variation: um 1918 (Zärtlichkeit), Gemälde

Zärtlichkeit ist der Titel folgender Filme:
 Zärtlichkeit (1967), sowjetischer Film von Elyer Ishmukhamedov
 Zärtlichkeit (2013), deutsch-belgisch-französischer Film von Marion Hänsel